Robert Rich kan syfta på bland andra:

 Robert Rich, 1:e earl av Warwick (1559–1618), engelsk ädling
 Robert Rich, 2:e earl av Warwick (1587–1658), engelsk ädling
 Robert Rich, 3:e earl av Warwick (1611–1659), engelsk ädling 
 Sir Robert Rich, 2:e baronet (1648–1699), engelsk politiker
 Sir Robert Rich, 4:e baronet (1685–1768), brittisk militär
 Sir Robert Rich, 5:e baronet (1717–1785), brittisk militär
 Robert Rich (född 1963), amerikansk ambientmusiker
 Robert Rich, pseudonym använd av den amerikanske manus- och romanförfattaren Dalton Trumbo (1905–1976)